Aleksandersen ist der Familienname folgender Personen:
 Oddny Aleksandersen (* 1942), norwegische Politikerin
 Tore Aleksandersen (* 1968), norwegischer Volleyball-Trainer